Hirigoien est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est irigoien et qui signifie « au-dessus du village, de la ville ; village sur la hauteur ».

Patronyme 
 Rudy Hirigoyen est un chanteur lyrique basque français.
 Marie-France Hirigoyen (née en 1949) est une psychiatre et psychothérapeute française.
 Gérard Hirigoyen est un économiste et gestionnaire français.
 Mathieu Hirigoyen est un joueur français de rugby à XV.

Notes et références